Соколовица () — село в Пасечнянской сельской общине Надворнянского района Ивано-Франковской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 55 человек. Занимает площадь 1.3 км². Почтовый индекс — 78432. Телефонный код — 03475.

Ссылки 
 Соколовица на сайте Верховной рады Украины